Vingtaine du Douet, vingtaine de Saint-Jean à Jersey
 Vingtaine du Douet, vingtaine de Saint-Pierre à Jersey